__БЕЗКН__

Hyainailourinae sp. (GSN AD 100’96) је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду раног миоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је горњи десни M1 кутњак пронађен на фосилним локалитету Арисдрифт (енгл. Arrisdrift) у јужној Намибији. По својој грађи је сличан M1 зубу врсте Hyainailouros sulzeri. Процјењено је да је ова врста тежила око 628 kg.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Hyainailourinae sp. (GSN AD 100’96).

Временска распрострањенст врсте Hyainailourinae sp. (GSN AD 100’96) унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара